|-
| 20501 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20502 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20503 Adamtazi ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20504 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20505 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20506 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20507 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20508 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20509 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20510 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20511 - ||  || 8 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20512 Rothenberg ||  || 10 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 20513 Lazio ||  || 10 septembrie 1999 || Campo Catino || , 
|-
| 20514 - ||  || 7 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20515 - ||  || 11 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20516 - ||  || 11 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20517 Judycrystal ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 20518 Rendtel ||  || 12 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 20519 - ||  || 12 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20520 - ||  || 13 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20521 - ||  || 13 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20522 Yogeshwar ||  || 13 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 20523 - ||  || 13 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20524 Bustersikes ||  || 13 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 20525 - ||  || 14 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20526 Bathompson ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20527 Dajowestrich ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20528 Kyleyawn ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20529 Zwerling ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20530 Johnayres ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20531 Stevebabcock ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20532 Benbilby ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20533 Irmabonham ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20534 Bozeman ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20535 Marshburrows ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20536 Tracicarter ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20537 Sandraderosa ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20538 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20539 Gadberry ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20540 Marhalpern ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20541 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20542 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20543 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20544 Kimhansell ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20545 Karenhowell ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20546 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20547 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20548 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20549 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20550 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20551 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20552 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20553 Donaldhowk ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20554 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20555 Jennings ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20556 Midgekimble ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20557 Davidkulka ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20558 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20559 Sheridanlamp ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20560 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20561 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20562 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20563 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20564 Michaellane ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20565 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20566 Laurielee ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20567 McQuarrie ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20568 Migaki ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20569 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20570 Molchan ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20571 Tiamorrison ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20572 Celemorrow ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20573 Garynadler ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20574 Ochinero ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20575 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20576 Marieoertle ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20577 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20578 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20579 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20580 Marilpeters ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20581 Prendergast ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20582 Reichenbach ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20583 Richthammer ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20584 Brigidsavage ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20585 Wentworth ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20586 Elizkolod ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20587 Jargoldman ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20588 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20589 Hennyadmoni ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20590 Bongiovanni ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20591 Sameergupta ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20592 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20593 Freilich ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20594 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20595 Ryanwisnoski ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20596 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20597 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20598 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20599 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20600 Danieltse ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-